Хобі — вподобання, захоплення окремої людини

 Хобі — місто в Грузії
 Хобі — річка в Грузії